Stef bezeichnet:

 Stef (Dichtung), Kehrreim in der altnordischen Poetik

siehe auch:
 Ștef